Дільниця:

 Дільниця — адміністративно-територіальна або виробнича одиниця
 Дільниця — район міста у Польщі, яким керує рада дільниці 
 Дільниця (телесеріал)

Примітки